Guszai (költő) - japán költő
Guszai (város) - egyiptomi város, Kuszit görög neve